Plaats in Indonesië
 Sri Tanjung (Tanjung Raya), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung
 Sri Tanjung (Semendawai Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra